Engelbrektskolan kan avse:

Engelbrektsskolan, Arboga
Engelbrektsskolan, Borås – en skola i Borås
Engelbrektsskolan, Stockholm – en grundskola vid Valhallavägen på Östermalm i Stockholm
Engelbrektsskolan, Örebro – en skola i centrala Örebro